Massopoda — група ящеротазових динозаврів підряду завроподоморфи (Sauropodomorpha), що існувала з пізнього тріасу до кінця крейди. Група включає родини Massospondylidae (яка включає в себе відносно відомого динозавра Massospondylus) та Riojasauridae (яка включає Riojasaurus), а також основну групу Sauropoda.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Blair McPhee and colleagues in 2014.

Примітки

Література 
 Yates Adam M. Solving a dinosaurian puzzle: the identity of Aliwalia rex Galton // Hist. Biology. — 2006. — Р. 1-30.
 Yates Adam M. The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria) // Barrett Paul M., Batten David J. Special Papers in Palaeontology. — 2007. — Vol. 77. — P. 9-55. — ISBN 9781405169332

Завроподоморфи